Szurman ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Szurman (* 1968), deutscher Augenarzt, Wissenschaftler und Professor für Augenheilkunde
 Tadeusz Szurman (1954–2014), polnischer lutherischer Theologe; Bischof der Diözese Katowice der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen